2 miejscowości w Polsce: 
 Parski – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Grudziądz 
 Parski – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Świnice Warckie